Шпи́льки () — деревня в составе Фанипольского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси. Деревня расположена в 24 километрах от Дзержинска, 25 километрах от Минска и 9 километрах от железнодорожной станции Фаниполь.

История

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)